Baureihe M steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 Baureihe M der Straßenbahn München, siehe Straßenbahn München #Baureihe M
 M-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe Fahrzeuge der Straßenbahn Frankfurt am Main #M
 Stadtbahnwagen Typ M, Stadtbahnwagen, siehe Stadtbahnwagen Typ M/N

Siehe auch:
 M-Reihe